Кимбл () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Носители фамилии 
  (род. 1966) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Уимблдон».
 Кимбл, Бо (род. 1966) — американский баскетболист.
  (род. 1949) — американский физик, лауреат Премии Макса Борна Оптического общества (1996).
  (1803—1836) — командир отряда «32 бессмертных» в битве при Аламо.
  — американский молекулярный биолог и генетик, президент Общества генетики Америки (2000).
  (род. 1968) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Квебек Нордикс».
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок Британской баскетбольной лиги в составе клуба «Вустер Волвз».
  (род. 1995) — американский спортивный гимнаст, чемпион Панамериканских игр в командном разряде и в упражнениях на гимнастическом коне (2015).
  (род. 1953) — американский легкоатлет, серебряный медалист Чемпионата США в тройном прыжке (1984).

Топоним 
 Кимбл — административно-территориальный округ в штате Техас, США.